Galaxy Trio é um grupo de super-heróis criados pela Hanna-Barbera. Seus desenhos foram produzidos juntamente com os do Homem-Pássaro para serem exibidos numa mesma sessão, mas o canal de televisão NBC preferiu lançá-los em dias separados. A série foi produzida de 1967 a 1968. 

O Galaxy Trio é formado por três super-heróis extraterrestres, de planetas diferentes apesar de possuirem traços parecidos: Homem-Vapor (Vapor Man), Homem-Meteoro (Meteor Man) e Mulher Flutuadora (Gravity Girl). Eles patrulham o espaço a bordo da nave Condor Um.

O trio foi adaptado para os quadrinhos, aparecendo originariamente na revista Hanna-Barbera Super TV Heroes #2 de setembro de 1968.

Habilidades 

 O Homem-Vapor tinha como habilidade principal transformar parte ou o todo de seu corpo em forma gasosa, permitindo voar, e escapar de lugares pequenos ou apertados. Tinha pele azul e roupas verdes

 O Homem-Meteoro era um nativo do planeta Meteorus e tinha como habilidade aumentar ou diminuir de tamanho e também ganhava uma força sobre-humana sobre qualquer membro que ele quisesse aumentar. Tinha orelhas pontudas

 A Mulher Flutuadora tinha a habilidade para dobrar as leis da gravidade e com isso conseguindo voar ou erguer objetos muito pesados somente com força de sua mente. Ela era originária do planeta Gravitas e havia deixado sua luxuosa vida para lutar contra o crime com a Patrulha Galáctica, juntando-se ao dois outros heróis. Era ruiva e a unica mulher do grupo

Lista de Episódios 
 01 - Galaxy Trio and the Cave Men of Primevia
 02 - Computron Lives
 03 - Drackmore the Despo
 04 - Galaxy Trio Versus Growliath
 05 - Galaxy Trio Vs the Moltens of Meteorus
 06 - Gralik of Gravitas
 07 - Invasion of the Sporoids
 08 - Galaxy Trio And The Peril Of The Prison Planet
 09 - Plateaus the Pirate Planet
 10 - Return to Aqueous
 11 - A Revolta dos Robos
 12 - Space Fugitives
 13 - Space Slaves
 14 - The Battle of the Aquatrons
 15 - The Demon Raiders
 16 - The Duplitrons
 17 - The Eye of Time
 18 - Galaxy Trio and the Sleeping Planet
 19 - The Rock Men
 20 - O Homem de Titãnio

Dubladores

Nos Estados Unidos  
 Homem-Vapor: Don Messick
 Homem-Meteoro: Ted Cassidy
 Garota Flutuadora: Virginia Eiler

Ligações externas 
 Retrô TV
 InfanTv

Hanna-Barbera
Desenhos animados da década de 1960
Séries de televisão sobre super-heróis
1967 na televisão
Heróis espaciais